Alkippe (Ἀλκίππη) heißen:

 Alkippe (Tochter des Ares), Tochter des Ares und der Aglauros
 Alkippe (Amazone), eine Amazone, die von Herakles im Zuge seiner neunten Aufgabe getötet wird 
 Alkippe (Mutter des Eupalamos), Mutter des Eupalamos, Großmutter des Dädalus 
 Alkippe (Tochter des Alkyoneus), eine Tochter des Alkyoneus
 Alkippe (Tochter des Oinomaos), eine Tochter des Oinomaos, des Königs von Elis
 Alkippe (Schwester des Astraios), die Schwester des Astraios
 Alkippe (Sklavin der Helena)